Nikolaj Stepanovič Gumilëv, poeta russo
Lev Nikolaevič Gumilëv, figlio del precedente, antropologo e poeta russo